Scheuereck ist der Ortsname von

 Scheuereck (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Scheuereck (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Scheuereck (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Scheuereck (Lindberg), Ortsteil der Gemeinde Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Scheuereck (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Scheuereck (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Scheuereck (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern